María Pilar Salvo Salanova (nacida en 1935 en Sos del Rey Católico, Zaragoza) es una empresaria agrícola y política española.

Reseña biográfica
Estudió Comercio en Zaragoza.

Empresaria agrícola.

Alcaldesa de Sos de Rey Católico en enero de 1974 y Diputada Provincial en 1974. Fue la
primera mujer que juró el cargo como Diputada de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Se presentó a las elecciones de 1979 en representación de Unión de Centro Democrático por el Distrito de Ejea de los Caballeros.

Del  al  fue Presidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Fue la primera mujer que ocupó el cargo de Presidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Véase también 
 Gobiernos provinciales de España
 Provincia de Zaragoza
 Escudo de la provincia de Zaragoza

Referencias

Bibliografía
 SÁNCHEZ LECHA, Alicia,  175 años de historia de las Diputaciones Provinciales,  Diputación Provincial de Zaragoza, 2008,  57 pp.

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Diputación Provincial de Zaragoza

Políticos de España del siglo XX
Políticos de la Unión de Centro Democrático
Presidentes de la Diputación de Zaragoza
Nacidos en Sos del Rey Católico